Чычахтах — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чычахтах — река, правый приток р. Хастыр, на п-ве Фаддеевский, координаты 75°25' с. ш. 144°19' в. д., код ГКГН 418722.
 Чычахтах — река, левый приток р. Тэнки, координаты 68°31' с. ш. 133°32' в. д., код ГКГН 394749.
 Чычахтах — озеро, на левом берегу р. Баппагай, координаты 63°55' с. ш. 124°02' в. д., код ГКГН 453668.
 Чычахтах — урочище, на левом берегу р. Баппагай, координаты 63°54' с. ш. 124°05' в. д., код ГКГН 453673.
 Чычахтах — река, левый приток р. Брюнгяде, координаты 63°41' с. ш. 141°07' в. д., код ГКГН 484336.

См. также